Niemcy:
 Oberrieden – dzielnica Bad Sooden-Allendorf  
 Oberrieden – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Szwajcaria:
 Oberrieden – miejscowość

Zobacz też:
 Oberried